L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 9 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Raven Klaasen et Rajeev Ram celle en double.

Faits marquants

Contexte 
L'élite du tennis mondial est présente pour le  de la saison. En effet, parmi les 30 premiers joueurs mondiaux, seul le Français Gilles Simon décide de ne pas participer au tournoi. 

En simple, les 1 et 2 mondiaux, Andy Murray et Novak Djokovic, bien que déjà titrés cette saison, sont en quête d'un  succès après leurs sorties de route prématurées lors du  de la saison. Roger Federer et Rafael Nadal, ayant tous deux écourté leur saison 2016 pour blessures et atteint la finale de l'Open d'Australie, auront à cœur de confirmer leur retour au premier plan. La bataille pour le top 10 est aussi un des enjeux puisque 130 points séparent Dominic Thiem () de David Goffin (). Par ailleurs, 3 joueurs ont déjà soulevé 2 trophées cette saison : il s'agit du Bulgare Grigor Dimitrov, de l'Américain Jack Sock et du Français Jo-Wilfried Tsonga (consécutifs, il reste sur une série de 9 victoires).

En double, le tableau est d'une grande densité, notamment par la présence de nombreux joueurs de simple en plus des 6 meilleures paires mondiales. Les places de 1 et 2 mondiaux sont en jeu. En effet, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont tenants du titre et menacés par les frères Bob et Mike Bryan et la paire en forme de ces 6 derniers mois Henri Kontinen et John Peers.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, du Belge Steve Darcis, du Canadien Milos Raonic, du Chypriote Márcos Baghdatís, des Espagnols Nicolás Almagro et David Ferrer et des Français Richard Gasquet, opéré de l'appendicite, Paul-Henri Mathieu et Gilles Simon. 

Ces joueurs sont respectivement remplacés par Guido Pella, Renzo Olivo, Mikhail Kukushkin, Konstantin Kravchuk, Kevin Anderson, Donald Young, Yoshihito Nishioka, Thiago Monteiro et Ryan Harrison.

Pendant le tournoi

En simple 
Yoshihito Nishioka, bénéficiant du forfait de Richard Gasquet, intègre le tableau principal en qualité de repêché. Défait au dernier tour des qualifications par Elias Ymer, le tirage au sort a voulu qu'il affronte à nouveau le Suédois au  tour, lui permettant de prendre sa revanche. Le Japonais saisit cette occasion pour ensuite accéder pour la première fois de sa carrière à un 1/8 de finale en Masters 1000. Il écarte pour cela Ivo Karlović () au  tour, puis Tomáš Berdych () au tour suivant, en sauvant notamment une balle de match.

Philipp Kohlschreiber remporte son  match sur le circuit ATP en simple à la suite de sa victoire sur Alexandr Dolgopolov au  tour.

Après sa déroute en 1/8 de finale de l'Open d'Australie deux mois auparavant, le 1 Andy Murray manque son deuxième grand rendez-vous de l'année en se faisant battre dès son entrée en lice par Vasek Pospisil (). Le Britannique n'avait perdu aucun de ses 41 derniers matches contre un joueur classé en dehors du top 100.

Le jeune Américain Taylor Fritz (), bénéficiant d'une invitation, signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant au  tour Marin Čilić ().

Novak Djokovic, 2 mondial et triple tenant du titre, est éliminé en 1/8 de finale par l'Australien Nick Kyrgios, qui l'avait déjà éliminé la semaine précédente, à Acapulco.

Après leur combat en 5 sets en finale de l'Open d'Australie, Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent pour leur  confrontation sur le circuit en 1/8 de finale. Le Suisse domine la rencontre de bout en bout, expédiant l'Espagnol en 1h08, ne lui laissant que 5 jeux. Il s'agit de la  victoire consécutive du Maestro sur le Majorquin, une première dans l'histoire de leurs confrontations.

L'Espagnol Pablo Carreño-Busta et l'Américain Jack Sock profitent des éliminations précoces des meilleurs joueurs pour accéder à leur première demi-finale en Masters 1000. Ce dernier s'offre par la même occasion sa première victoire sur un joueur du top 5 en la personne de Kei Nishikori.

En rejoignant son compatriote Stanislas Wawrinka en finale, Roger Federer participe à la  100 % suisse de l'histoire. C'est la  pour Stan, après leur affrontement en 2014 à Monte-Carlo.

En double 
La présence des meilleurs joueurs de simple n'est pas sans effet. En effet dès le  tour, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, têtes de séries 2, se font sortir par Nick Kyrgios et son coéquipier spécialiste de la discipline Nenad Zimonjić. Pendant ce temps, Andy Murray et son compatriote Daniel Evans écartent les têtes de série 5, Feliciano et Marc López.

En 1/8 de finale, c'est Novak Djokovic, associé à Viktor Troicki, qui se défait des têtes de série 1 et tenants du titre, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

En 1/4 de finale, le tandem Gilles Müller - Sam Querrey élimine les têtes de série 3, Henri Kontinen et John Peers. En conséquence et malgré son élimination au tour précédent, Nicolas Mahut conserve sa place de 1 mondial de la spécialité.

Lauréats 
Le Suisse Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale son compatriote Stanislas Wawrinka. Il s'agit de son  et  sur dur en carrière. Il s'impose pour la  au Masters d'Indian Wells et soulève son  de la saison.

En double, Raven Klaasen et Rajeev Ram remportent leur  ensemble en battant en finale Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  en Masters 1000.

Records 
Roger Federer décroche son  à Indian Wells, égalant ainsi le record de titres de Novak Djokovic. À 35 ans, il devient le plus vieux joueur à remporter le tournoi, Jimmy Connors avait soulevé le trophée à 31 ans. Il devient aussi le plus vieux joueur à remporter un Masters 1000, dépassant Andre Agassi qui avait remporté Cincinnati en 2004.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en mars 2017
Sport en Californie en 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017